Radošovce (okres Skalica), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, in het district Skalica
 Radošovce (okres Trnava), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, in het district Trnava